Mit The Ladder (englisch für Die Leiter) wird bezeichnet:

 ein Album der Progressive-Rock-Band Yes, siehe The Ladder (Album)
 eine lesbische Zeitschrift, siehe The Ladder (Zeitschrift)